(1871-1917), administrateur colonial britannique au Nigeria
  (1880-1944), archéologue britannique , géologue et naturaliste
 Jane Wilde (1821-1896), née Elgee, poète irlandais et mère d' Oscar Wilde

Références

Voir aussi

Source de la traduction